Кабырга — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кабырга — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кабырга — село в Амангельдинском районе Костанайской области.